Роберт Малколм «Боб» Сапп (; род. 22 сентября 1973 года) — американский спортсмен, выступавший в американском футболе, смешанных единоборствах, кикбоксинге, рестлинге. В настоящее время имеет действующий контракт с организацией Rizin fighting federation.

Начало спортивной карьеры 

В школьные и студенческие годы Сапп играл в американский футбол, занимая позицию гарда. После окончания университета в 1997 году он был задрафтован в команду Национальной футбольной лиги Чикаго Беарз. Не проведя ни одной игры он перешел в команду Миннесота Вайкингс, в которой сыграл лишь однажды. Вскоре в 1998 году Боб был отстранен за применение допинга, на чем его карьера в американском футболе окончилась.

Некоторое время Сапп вынужден был работать в похоронном бюро, пока его приятель Майк Моррис (спортивный радиоведущий и ветеран американского футбола) не посоветовал ему попробовать себя в реслинге. В качестве рестлера Боб дебютировал в 2001 году, однако вскоре продолжение карьеры оказалось под вопросом, так как промоушн WCW, с которым у него был контракт, прекратил свое существование.

Однако именно в WCW Сапп познакомился с бывшим знаменитым кикбоксером Сэмом Греко, который также пытался начать карьеру в реслинге. Греко увидел в Саппе бойцовский потенциал и начал его тренировать для реальных поединков. В 2002 году Боб заявился участником телевизионного боксерского шоу Toughman Contest и в итоге вышел победителем. Запись победного поединка Саппа Сэм Греко показал Кадзуёси Исии - руководителю крупнейшего мирового промоушна кикбоксинга К-1. Это стало поворотным моментом в жизни спортсмена - вскоре он был приглашен в Японию и уже в апреле 2002 года получил первый профессиональный бой.

Карьера в единоборствах

Начало 
Обладая выдающимися габаритами и при этом атлетическим телосложением, Сапп умело эксплуатировал артистический образ «Зверя», опробованный им в реслинге, и обещал соответствовать этому образу в ринге. Крупнейшие японские промоушны (Pride FC в ММА и К-1 в кикбоксинге) были готовы видеть Боба в своих турнирах.

Первым соперником Саппа в бою, проходившем в апреле 2002 года по правилам ММА, стал бывший рестлер с опытом боев по смешанным правилам Ёсихиса Ямамото. Сапп одержал победу нокаутом в первом раунде. А пять недель спустя состоялся его дебютный бой уже в кикбоксинге. Соперником Боба стал Цуёси Накасако, имевший в активе более двадцати профессиональных боёв. Накасако был смятен Саппом еще быстрее, однако за добивание упавшего противника Боб был дисквалифицирован. В обоих случаях Сапп оправдал ожидания, подавляя соперников. Он компенсировал недостатки техники большой физической силой, а дисквалификация лишь сыграла на руку, оправдывая его прозвище «Зверь».

Ещё через три недели Сапп вышел на бой по правилам ММА против Киёси Тамуры. Тамура был звездой реслинга в Японии и сделал хорошую карьеру в ММА. Еще за полтора года до боя с Саппом Киёси входил в десятку сильнейших полутяжей мира (по версии независимых рейтингов Sherdog и ADCC), однако затем заработал серию из четырех поражений подряд, которую надеялся прервать в бою с американским гигантом. Однако Сапп снова вышел победителем – на этот раз для нокаута ему потребовалось 11 секунд.

Триумф 
Имея за плечами 4-месячный опыт в единоборствах, в августе 2002 года Сапп получил бой против чемпиона Pride FC и общепризнанного сильнейшего тяжеловеса в ММА Антониу Родригу Ногейры. Благодаря превосходству в физической силе, используя весьма ограниченный арсенал технических действий, Боб сумел дать бразильцу, возможно, самый тяжёлый бой на том этапе его карьеры, не раз ставя его в критическое положение. В начале пятой минуты второго раунда Ногейра всё же поймал уставшего Саппа на болевой приём (армбар), однако факт того, что новичок составил конкуренцию лучшему бойцу, резко повысил котировки Боба.

Статистика в смешанных единоборствах

|-
| Победа
| align=center|12–20–1
| Осунаараси Кинтаро
| Решение (единогласное)
|Rizin 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
|Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–20–1
| Аори Геле
| TKO (удары)
| Road FC 32
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Чанша, Китай
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–19–1
| Эдсон Франка
| Сдача (удушение сзади)
| OX MMA
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Форталеза, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–18–1
| Александр Емельяненко
| TKO (удары)
| Legend Fighting Show
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Москва, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–17–1
| Душан Панайотович
| Сдача (удары)
| Night of the Champions 2012
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:28
| Белград, Сербия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–16–1
| Джон Дэ Ким
| TKO (удары)
| Road FC 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:58
| Вонджу, Южная Корея
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–15–1
| Толеген Акылбеков 
| Сдача (удары)
| Bushido Lithuania vol.51
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Астана, Казахстан
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–14–1
| Соа Палелеи
| TKO (удары)
| Cage Fighting Championship 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:12
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–13–1
| Мариуш Пудзяновский
| TKO (удары)
| Konfrontacja Sztuk Walki events#KSW 19: Pudzianowski vs. Sapp
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Лодзь, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–12–1
| Джеймс Томпсон
| Сдача (травма ноги)
| SFL 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:56
| Мумбай, Индия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–11–1
| Роллес Грэйси
| Сдача (удары)
| ONE Fighting Championship: Battle of Heroes
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Джакарта, Индонезия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–10–1
| Александр Отсука
| Дисквалификация (запрещённые удары)
| Accel - Vol. 18: X'mas Seiya Matsuri
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:43
| Кобе, Хиого, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–9–1
| Маро Перак
| TKO (удары)
| Noc Gladijatora 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:04
| Дубровник, Хорватия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–8–1
| Атилла Учар
| Сдача (сдавливание ахилла)
| Premium Fight Night
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Вена, Австрия
| 
|-
| Поражение
| align=center|11–7–1
| Став Эконому
| TKO (удары)
| ADFC: Round 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:45
| Абу-Даби, ОАЭ
| 
|-
| Победа
| align=center|11–6–1
| Саша Вейнполтер
| Сдача (удушение сзади)
| K-1 ColliZion 2010 Croatia
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Сплит, Хорватия
| 
|-
| Поражение
| align=center|10–6–1
| Сокуджу
| TKO (удары)
| Dream 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:31
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|10–5–1
| Бобби Лэшли
| Сдача (удары)
| Fight Force International: Ultimate Chaos
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:18
| Билокси (Миссисипи), США
| 
|-
| Поражение
| align=center|10–4–1
| Икухиса Минова
| Сдача (сдавливание ахилла)
| Dream 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:16
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|10–3–1
| Акихито Танака
| TKO (удары)
| Dynamite!! 2008|Fields Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:22
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|9–3–1
| Ян Нортье
| TKO (удары)
| Strikeforce: At The Dome
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:55
| Такома (Вашингтон), США
| 
|-
| Победа
| align=center|9–2–1
| Бобби Ологун
| TKO (удары)
| K-1 Premium 2007 Dynamite!!
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:10
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|8–2–1
| Ким Джин Вон
| TKO (удары)
| Hero's 2005 in Seoul
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:08
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center|7–2–1
| Алан Караев
| KO (удары)
| Hero's 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:44
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|6–2–1
| Ким Мин Су
| KO (удары)
| Hero's 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center|5–2–1
| Жером Ле Банне
| Ничья
| K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|5–2
| Кадзуюки Фудзита
| Сдача (соккер-кики)
| K-1 MMA ROMANEX
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|5–1
| Долгорсуренгиин Сумааабазар
| TKO (травма ноги)
| K-1 Beast 2004 in Niigata
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Ниигата, Япония
| 
|-
| Win
| align=center|4–1
| Стефан Гамлин
| Сдача (гильотина стоя)
| K-1 Japan Grand Prix 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|3–1
| Ёсихиро Такаяма
| Сдача (рычаг локтя)
| Inoki Bom-Ba-Ye 2002
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:16
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center|2–1
| Антонио Родриго Ногейра
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Shockwave
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:03
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|2–0
| Киёси Тамура
| KO (удары)
| Pride 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:11
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|1–0
| Ёсихиса Ямамото
| KO (удары)
| Pride 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Йокогама, Япония
|

Статистика в кикбоксинге

Фильмография

Титулы и достижения в рестлинге 

 New Japan Pro-Wrestling
 Чемпион IWGP в тяжёлом весе (1 раз)
 Nikkan Sports
 Рестлер года (2002)
 Награда за выдающиеся достижения (2002)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 26 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2004 году
 Tokyo Sports
 Награда MVP (2002)
 World Wrestling Association (Корея)
 Чемпион мира WWA в тяжёлом весе (1 раз)
 Wrestling Observer Newsletter
 Самый харизматичный (2003)
 Лучший кассовый сбор (2002, 2003)

Примечания 

Рестлеры США
Кикбоксеры США
Бойцы смешанных единоборств США